Соревнования среди четвёрок в академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 28 по 31 июля. Приняли участие 16 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Соревнование

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований